Schlootz ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Schlootz (* 1941), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler